

Croazia
Isola Rossa (Crveni otok) – isola istriana formata dall'unione dell'isola di Sant'Andrea con Maschin nei pressi di Rovigno

Francia
Isola Rossa (anche L'Île-Rousse o Isula Rossa) – comune situato nel nord della Corsica

Italia
Isola Rossa – isola nei pressi del Monte Argentario
Isola Rossa – frazione, località balneare e isola nel comune di Trinità d'Agultu e Vignola in Sardegna
Isola Rossa – isola presso il comune di Teulada in Sardegna
Isola Rossa – isola presso il comune di Trinità d'Agultu e Vignola in Sardegna

Altro
Isola Rossa – appellativo usato per indicare il Madagascar che deriva dall'aspetto rosso delle colline in terra rossa denudate da disboscamento, erosione e frane